Kyawdawia (Кијавдавија — „животиња из Кијавдава”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрлог реда Hyaenodonta, који је у периоду од средњег до касног еоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Опис 
Одрасли примјерци врсте Kyawdawia lupina су достизали величину вука.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Kyawdawia.

Временска распрострањенст рода Kyawdawia унутар реда Hyaenodonta

Види још 
 Класификација сисара
 Hyaenodonta

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Азије